Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1939, no circuito de Indianapolis na terça-feira, 30 de Maio de 1939.

1939
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1939